Okręty US Navy o nazwie USS "Wildcat":
 pierwszy "Wild Cat" był szkunerem zakupionym w Baltimore pod koniec 1822;
 drugi "Wild Cat" był przechwyconym szkunerem konfederackim, który służył w US Navy w latach 1862-1865;
 trzeci "Wild Cat" był frachtowcem, który wszedł do służby 17 lipca 1917;
 czwarty, "Wildcat" (AW-2), był tankowcem/okrętem destylującym typu Stag, który był w służbie w latach 1944-1947.

Wildcat